Evropska Formula 2 sezona 1971 je bila peto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo 

1971 v športu
1971